Opéra comique (genre), een operagenre
Opéra-Comique (theater), een theater in Parijs
Opera Comique (Londen), een theater in Londen